Santibáñez de Vidriales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santibáñez de Vidriales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Santibáñez de Vidriales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar